Kamalpur (Népal)
 Kamalpur (Pakistan)